Ава́ков () — фамилия армянского происхождения. Образована от армянского имени Авак/Аваг () с русским окончанием -ов. Армянские формы данной фамилии: , ,  и .

Известные носители:
 
 Аваков, Мирза Мосесович (1925—1987) — советский юрист-международник, доктор юридических наук, профессор.
 Аваков, Сергей Юрьевич  (род. 1958) — ректор Таганрогского института управления и экономики

 Авакова, Светлана Ивановна (род. 1953) — российский скульптор.